Neutro – genere grammaticale
 Neutro – in elettrotecnica, conduttore elettrico in un sistema trifase a potenziale zero